La expresión Un ramito de violetas puede referirse a:

 El álbum  Un ramito de violetas, de la cantante española Cecilia; o
 La canción Un ramito de violetas, de la misma cantante.